Laurenti peut faire référence à :

Patronyme 

 Josephus Nicolaus Laurenti, (1735-1805), médecin et un naturaliste autrichien.
 Charles Laurenti Robaudi (1817-1876), homme politique italien
 Camillo Laurenti (1861-1934), cardinal italien
 Jean Laurenti (1893-1977), homme politique français
 Mariano Laurenti (1929-2022), réalisateur, scénariste et acteur italien
 Fabien Laurenti (1983-) , joueur de football français.

Biologie 
 Boophis laurenti, espèce d'amphibien
 Astylosternus laurenti, espèce d'amphibien
 Hyperolius laurenti, espèce d'amphibien
 Chironius laurenti, espèce de serpent
 Gonionotophis laurenti, espèce de serpent
 Liolaemus laurenti, espèce de saurien
 Phymaturus laurenti, espèce de saurien

Topologie 
 Étang de Laurenti

Homonymie de patronyme